Die 1. divisjon 2014 war die insgesamt 52. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußball­liga und in dieser Saison wieder unter dem Namen 1. divisjon. Sie begann am 6. April 2014 und endete am 2. November 2014. Die Aufstiegsrunde und Relegationsspiele fanden vom 9. bis 26. November 2014 statt.

Meister Sandefjord Fotball, der Zweite Tromsø IL und Mjøndalen IF als Sieger der Relegation stiegen in die Tippeliga auf. Die letzten vier Mannschaften Alta IF, Tromsdalen UIL, Ullensaker/Kisa IL und Ham-Kam stiegen in die Oddsenliga ab.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde 
Die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde, die im K.-o.-System ausgetragen wurde. Der Sieger qualifizierte sich für die Teilnahme an den Relegationsspielen gegen den Vierzehnten der Tippeligaen. Die Halbfinals fanden am 9. November, das Finale am 15. November 2014 statt.

Play-off 
Die beiden Play-off-Spiele fanden am 23. und 26. November 2014 statt.

|}
Mjøndalen stieg in die Tippeliga auf, Brann Bergen stieg ab in die OBOS-Liga.

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle, Seite des Norwegischen Fußballverbands
 Ergebnisse und Tabelle bei kicker.de

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014